

Egyesült Királyság
Bristol

USA
Bristol megye (Massachusetts)
Bristol megye (Rhode Island)

Egyéb
USS Bristol County (LST-1198)